West Bend est le nom de quelques localités aux États-Unis, et celui d'une société :

 West Bend (Iowa)
 West Bend (Wisconsin)
 et son aéroport West Bend Municipal Airport
 West Bend Company, une défunte compagnie (1911-2003) établie à West Bend (Wisconsin) ; le tout premier engin de karting construit en 1956 par Art Ingels possédait un moteur de cette compagnie.
 West Bend (town)(Wisconsin)